Ademir da Silva Matos (Braço do Norte, ) é um político brasileiro.

Vida
Filho de Pedro José Zeferino Matos e de Maria José da Silva Matos. Casou com Zalene Niehues Matos.

Carreira
Foi prefeito municipal de Braço do Norte, de 1 de janeiro de 1997 a 31 de dezembro de 2000, e de 1 de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2004. Em 7 de outubro de 2012 foi novamente eleito prefeito de Braço do Norte.
Foi Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional de Santa Catarina entre os anos de 2003 a 2007.

Ligações externas

Ademir Matos
Ademir Matos
Membros do Movimento Democrático Brasileiro (1980)